Modern Times může být:

 Modern Times (album, Al Stewart) – album písničkáře Ala Stewarta z roku 1975
 Modern Times (album, Jefferson Starship) – album skupiny Jefferson Starship z roku 1981
 Modern Times (album, Bob Dylan) – album písničkáře Boba Dylana z roku 2006